Stefan Bogusław Rupniewski (1671–1731) – biskup pomocniczy lwowski, biskup kamieniecki i łucki, kanonik kapituły katedralnej krakowskiej
 Stefan Rupniewski (zm. 1816) – kanonik kapituły katedralnej krakowskiej, proboszcz w Gnojnie
 Stefan Rupniewski (działacz)